Томас Харрисон (; 1616, Ньюкасл-андер-Лайм — 13 октября 1660, Тайберн) — английский генерал-майор во время английской революции, сторонник парламента, участник суда, вынесшего смертную казнь королю Карлу I.

После реставрации Стюартов на английском престоле была арестован, предан суду и казнён как государственный изменник.

Биография

Происхождение и молодость 
Был вторым ребёнком и единственным сыном мясника Ричарда Харрисона (ум. 1653), который четыре раза был мэром Ньюкасл-андер-Лайма и его жены Мэри Харрисон.

Получив школьное образование, уехал в Лондон, где работал клерком у адвоката мистера Халка.

Военная и политическая карьера

Первая гражданская война 
В начале первой гражданской войны в августе 1642 года примкнул к парламенту и поступил добровольцем в спасательный отряд Роберта Деверё, графа Эссекса.

Летом 1643 года перевёлся в качестве капитана в кавалерийский отряд Восточной ассоциации под командованием Эдварда Монтегю, 2-го графа Манчестера. Затем он служил в кавалерийском отряде под командованием Чарльза Флитвуда, где был повышен до звания майора. В звании подполковника он участвовал в бое при Марстон-Муре, в котором сторонники парламента одержали победу над кавалерами. После битвы он стал одним из ярых сторонников генерала Оливера Кромвеля, чем вызвал неудовольствие в Комитете Обоих королевств.

В октябре 1644 года после второй битвы при Ньюбери он поддержал Кромвеля во время спора с Монтегю. В 1645 году он был переведён в Армию нового образца, в составе которой участвовал в битве при Нейзби, в которой армия парламента одержала решающую победу над королевской армией.

Благодаря своим военным успехам, в 1646 году стал членом «Долгого парламента». С января по май 1647 года служил в Ирландии по просьбе Филипа Сиднея, виконта Лайла, когда тот служил в Ирландии в качестве лорда-лейтенанта. После возвращения на родину, он стал одним из ярых противников переговоров с королём Карлом I, после того как король бежал из плена.

Вторая гражданская война и казнь Карла I 
Во время второй гражданской войны воевал под командованием генерала Джона Ламберта. Во время сражения при Эпплби был тяжело ранен, хотя при этом Харрисон захватил вражеское знамя. В ноябре 1648 года он командовал военным эскортом, который сопровождал захваченного в плен короля Карла I. В январе 1649 года был судьей на суде над королём и подписал смертный приговор королю.

В 1650 году был отправлен был отправлен в Уэльс в качестве президента Комиссии по распространению Евангелия для поддержки пуританских миссионеров. В Уэльсе он стал фактически военным губернатором и имел репутацию строгого человека. В 1651 году получил звание генерал-майора и был командующим английской армией во время военной экспедиции в Шотландию, где успешно отличился в битве при Натсофрде и в битве при Вустере.

В оппозиции Кромвелю 
Был одним из лидеров Пятых монархистов, которые выступали против десятины и за сокращение налогов. В декабре 1653 года «люди пятой монархии» выступили против протектората Кромвеля, из-за чего Харрисон став ярым противником Кромвеля был уволен из армии.

Харрисона подозревали в участие разных заговорах и подготовке восстаний, из-за этого он четыре раза при Кромвеле попадал в тюрьму. После смерти Кромвеля ушёл из политической деятельности, не оказывая поддержку ни одному претенденту на власть.

Семья 
В 1646 году женился на своей кузине Кэтрин Харрисон, супруги имели троих детей, которые умерли в детстве.

Арест, суд и казнь 
После реставрации Стюартов в мае 1660 года был арестован и посажен в Тауэр. В октябре того же года он был предан суду, в ходе которого он утверждал, что делал всё правильно. Суд приговорил его к смертной казни, как государственного изменника.

13 октября 1660 года Харрисон был казнен через повешение, потрошение и четвертование. По свидетельствам очевидцев, когда Харрисона сняли с виселицы и готовили к потрошению, он ударил палача, который затем отрубил ему голову. По окончании казни его голова была выставлена в Вестминстер-холле, а внутренности были прибиты к лондонским городским воротам.

Примечания 

Генералы Англии
Генерал-майоры
Цареубийцы Карла I
Круглоголовые
Члены парламента Англии (до 1707)
Военачальники по алфавиту
Казнённые политики
Казнённые военные
Казнённые в Англии при Стюартах
Казнённые за государственную измену Англии
Казнённые через повешение, потрошение и четвертование